Isabel Fabrizievna Ruffo (Znamenskoye, 8 de enero de 1887 - Hampton Court, 29 de octubre de 1940), también conocida como Elisabetta Sasso-Ruffo, fue una princesa rusa de origen italiano.

Biografía 
Nació en las cercanías de Járkov en el seno de una familia noble; hija de Fabrizio Ruffo, miembro de una antigua familia noble italiana, exiliada en Francia después de la reunificación italiana, y de Natalia A. Meshcherskaya, quien pertenecía a una importante familia de la nobleza rusa.

Se casó con el mayor general Aleksandr Aleksándrovich Friederici en Tsárskoye Seló en 1907, matrimonio del cual tuvo una hija: Elizaveta Aleksandrovna Friederici (quien murió de cáncer durante la Segunda Guerra Mundial). Se divorció en 1916. Luego conoció a Andrés Aleksándrovich Románov, príncipe y nieto del Zar Alejandro III y uno de los primeros en la línea de sucesión después del asesinato de la familia Imperial; se casaron en Yalta, al sur de Ucrania el 12 de junio de 1918. 

De este matrimonio nacieron tres hijos. Los dos primeros en Francia y el menor en Londres:
  
 Princesa Xenia Andreevna Románov, 10 de marzo de 1919 - 22 de octubre de 2000, casada en 1945 con Calhoun Ancrum (1915-1990); divorciada en 1954. Casada en segundas nupcias con Geoffrey Tooth (1908-1998); sin hijos.
 Príncipe Michael Andreevich Románov, 15 de noviembre de 1920 - 22 de septiembre de 2008, casado en 1953 con Jill Murphy (n. 1921); divorciado en 1953. Casado en segundas nupcias en 1954 con Shirley Cramond (1916–1983).Viudo y casado en 1993 con Giulia Crespi (n. 1930). Sin hijos.
 Prínicpe Andrés Andreevich Románov, nacido el 21 de enero de 1923, casado en 1951 con Elena Dourneva (1927-1992), tuvieron un hijo anyes de su divorcio en 1959. Casado en segundas nupcias en 1961 con Kathleen Norris (1935-1967), tuivieron dos hijos. Casado en terceras nupcias en 1987 con Inez Storer (nacida en 1933).Desde el 31 de diciembre de 2016 la mayor parte de los descendientes del Zar Nicolás II lo reconocen como cabeza de la Dinastía Románov.

Ancestros

Referencias 

Familias nobles de Italia
Matrimonios morganáticos
Romanov